Хенрик Сёренсен (, род. 9 января 1945) — датский шахматист, мастер ФИДЕ (1989), международный мастер ИКЧФ (1977).

Участник побочных турниров чемпионата Дании, многократный участник традиционного турнира «Politiken Cup».

Добился больших успехов в заочных шахматах.

Победитель 13-го чемпионата Европы (1975—1980 гг.).

Участник финального турнира 10-го чемпионата мира (1978—1984 гг.).

В составе сборной Дании участник 8-й заочной олимпиады (1977—1983 гг.).

Сёренсена не следует путать с другим датским шахматистом Хенриком М. Сёренсеном (1967 г.р.) и полным тезкой из Норвегии (1984 г.р.).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Х. Сёренсена в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Сёренсена на сайте 365Chess (партии ошибочно приписаны норвежскому тезке)
 Личная карточка Х. Сёренсена на сайте ФИДЕ
 Личная карточка Х. Сёренсена на сайте ИКЧФ

 Шахматисты Дании
 Шахматисты XX века
 Мастера ФИДЕ по шахматам
 Международные мастера ИКЧФ